Бейкерівська лекція () — нагорода Лондонського королівського товариства, що присуджується за вклад у розвиток фізичних наук. Нагорода присуджується щорічно. Переможець отримує медаль та виступає з лекцією перед членами королівського товариства. Премію заснував у 1775 році Генрі Бейкер.

Лауреати 
У списку вказані рік нагородження, лауреат і назва лекції з якою виступив лауреат.

21 століття 
 2018 Сьюзен Соломон
 2017 Енді Гоппер // Computing for the future of the planet
 2016 Андреа Гез // The monster at the heart of our galaxy
 2015 Джон Елліс // The Long Road to the Higgs Boson — and Beyond
 2014 Лінн Гладден // It's magnetic resonance — but not as you know it 
 2013 Девід Лі // Making the tiniest machines
 2012 Пітер Едвардс // Metals and the conducting and superconducting states of matter
 2011 Герберт Гупперт // Carbon storage: caught between a rock and climate change
 2010 Донал Бредлі // Plastic electronics: their science and applications
 2009 Джейм Мюррей // Mathematics in the real world: From brain tumours to saving marriages.
 2008 Робін Кларк // Raman microscopy, pigments and the arts/science interface
 2007 Джозеф Сілк // The dark side of the Universe
 2006 Атен Дональд // The mesoscopic world — from plastic bags to brain disease — structural similarities in physics
 2005 Джон Пендрі // Negative refraction, the perfect lens and metamaterials
 2004 Майкл Пеппер // Semiconductor nanostructures and new quantum effects
 2003 Кріс Добсон // Protein folding and misfolding: from theory to therapy
 2002 Арнольд Вольфендейл // Cosmic rays: what are they and where do they come from?
 2001 Девід Стерінгтон // Magnets, microchips, memories and markets: statistical physics of complex systems.

20 століття 

 2000 Стів Спаркс // How volcanoes work.
 1999 Пітер Дей // The molecular chemistry of magnets and superconductors.
 1998 Річард Елліс // The morphological evolution of the galaxies.
 1997 Стівен Лей // Sweet dreams: new strategies for oligosaccharide assembly.
 1996 Аластер Ян Скотт // Genetically engineered synthesis of natural products.
 1995 Ентоні Келлі // Composites, towards intelligent materials design.
 1994 Джон Чарлз Полані // Photochemistry in the adsorbed state, using light as a scalpel and a crystal as an operating table.
 1993 Ганс Бете // Mechanism of supernovae.
 1992 Томас Бенджамін // The mystery of vortex breakdown.
 1991 Джон Хоутон // The predictability of weather and climate.
 1990 Джон Меріг Томас // New microcrystalline catalysts.
 1989 Джек Льюїс // Cluster compounds, a new aspect of inorganic chemistry.
 1988 Волтер Ерік Спір // Amorphous semiconductors, a new generation of electronic materials.
 1987 Майкл Беррі // The semiclassical chaology of quantum eigenvalues.
 1986 Волтер Манк // Acoustic monitoring of ocean gyres.
 1985 Карло Руббіа // Unification of the electromagnetic and weak forces.
 1984 Алан Раштон Баттерсбі // Biosynthesis of the pigments of life.
 1983 Тед Рінгвуд // The Earths core: its composition, formation and bearing upon the origin of the earth.
 1982 Мартін Ріс, Galaxies and their nuclei.
 1981 Роберт Вілльямс // Natural selection of the chemical elements.
 1980 Абдус Салам // Gauge unification of fundamental forces.
 1979 Майкл Фішер // Multicritical points in magnets and fluids: a review of some novel states of matter. 
 1978 Роберт Бойд // Cosmic exploration by X-rays.
 1977 Джордж Портер // In vitro models for photosynthesis.
 1976 Джордж Кеннер // Towards synthesis of proteins.
 1975 Майкл Атія // Global geometry.
 1974 Десмонд Кінг-Геле // A view of Earth and air.
 1973 Фредерік Френк // Crystals imperfect.
 1972 Дороті Кроуфут Годжкін // Insulin.
 1971 Бейсіл Джон Мейсон // The physics of the thunderstorm.
 1970 Дерек Гаролд Річард Бартон // Some approaches to the synthesis of tetracycline.
 1969 Річард Даліц, Particles and interactions: the problems of high-energy physics
 1968 Фред Гойл // Review of recent developments in cosmology
 1967 Едвард Баллард // Reversals of the Earth's magnetic field
 1966 Роналд Норріш // The progress of photochemistry exemplified by reactions of the halogens
 1965 Мелвін Калвін // Chemical evolution
 1964 Фредерік Калланд Вілльямс // Inventive technology: the search for better electric machines
 1963 Алан Коттрелл // Fracture
 1962 Джон Десмонд Бернал // The structure of liquids
 1961 Джеймс Лайтхілл // Sound generated aerodynamically
 1960 Герхард Герцберг // The spectra and structures of free methyl and free methylene.
 1959 Едмунд Гірст // Molecular structure in the polysaccharide group.
 1958 Мартін Райл // The nature of the cosmic radio sources.
 1957 Сесіль Френк Павелл // The elementary particles.
 1956 Гаррі Мелвілл // Addition polymerization.
 1955 Марк Оліфант // The acceleration of charged particles to very high energies.
 1954 Александер Тодд // Chemistry of the nucleotides.
 1953 Невілл Френсіс Мотт //  Dislocations, plastic flow and creep in metals.
 1952 Гарольд Джеффріс // The origin of the solar system.
 1951 Ерік Ріділ // Reactions in monolayers.
 1950 Персі Бріджмен // Physics above 20 000 kg/cm2.
 1949 Гарольд Райстрік // A region of biosynthesis.
 1948 Джордж Паджет Томсон // Nuclear explosions.
 1947 Гаррі Рікардо // Some problems in connexion with the development of a high-speed diesel engine.
 1946 Сиріл Норман Гіншелвуд // The more recent work on the hydrogen-oxygen reaction.
 1945 Гордон Добсон // Meteorology of the lower stratosphere.
 1944 Волтер Норман Говорт // The structure, function and synthesis of polysaccharides.
 1943 Річард Саутвелл // Relaxation methods: a mathematics for engineering sciences.
 1942 Альберт Чібналл // Amino-acid analysis and the structure of proteins.
 1941 Поль Дірак // The physical interpretation of quantum mechanics.
 1940 Невіл Вінсент Сіджвік та Герберт Маркус Павелл  // Stereochemical types and valency groups.
 1939 Патрік Блекетт // Penetrating Cosmic Rays.
 1938 Крістофер Кельк Інгольд // The Structure of Benzene.
 1937 Едвард Віктор Епплтон // Regularities and Irregularities in the Ionosphere.
 1936 Фредерік Кіппінг // Organic Compounds of Silicon.
 1935 Ральф Фаулер // The Anomalous Specific Heats of Crystals, with special reference to the Contribution of Molecular Rotations.
 1934 Вільям Лоренс Брегг // The Structure of Alloys.
 1933 Джеймс Чедвік // The Neutron.
 1932 Вільям Артур Боне // The Combustion of Hydrocarbons.
 1931 Сідні Чепмен // Some Phenomena of the Upper Atmosphere.
 1930 Роберт Робінсон // The Molecular Structure of Strychnine and Brucine.
 1929 Едвард Артур Мілн // The Structure and Opacity of a Stellar Atmosphere.
 1928 Джое Каннінгем Макленнан // The Aurora and its Spectrum.
 1927 Френсіс Вільям Астон // A New Mass-Spectrograph and the Whole Number Rule.
 1926 Артур Еддінгтон, Diffuse Matter in Interstellar Space.
 1925 Вілльям Бейт Гарді & Іда Біркумшоу //  Boundary Lubrication — Plane Surfaces and the Limitations of Amontons Law.
 1924 Альфред Фаулер // The Spectra of Silicon at Successive Stages of Ionization.
 1923 Джеффрі Інграм Тейлор & Констанс Тайпер // The Distortion of an Aluminium Crystal during a Tensile Test.
 1922 Томас Ральф Мертон & S. Barratt // On the Spectrum of Hydrogen.
 1921 Томас Мартін Лаврі & Персі Корлетт Остін // Optical Rotatory Dispersion. Part II. Tartaric Acid and the Tartrates.
 1920 Ернест Резерфорд // Nuclear Constitution of Atoms.
 1919 Роберт Стратт // A Study of the Line Spectrum of Sodium as Excited by Fluorescence.
 1918 Чарлз Алджернон Парсонс // Experiments on the Artificial Production of Diamond.
 1917 Джеймс Гопвуд Джинс // The Configurations of Rotating Compressible Masses.
 1916 Чарльз Гловер Баркла // X-rays and the Theory of Radiation.
 1915 Вільям Генрі Брегг // X-rays and Crystals.
 1914 Альфред Фаулер // Series Lines in Spark Spectra.
 1913 Джозеф Джон Томсон // Rays of Positive Electricity.
 1912 Г'ю Лонгбурн Каллендар // On the Variation of the Specific Heat of Water, with Experiments by a new Method.
 1911 Роберт Стратт // A Chemically-Active Modification of Nitrogen Produced by the Electric Discharge.
 1910 Джон Генрі Пойнтінг & Гай Барлоу // The Pressure of Light against the Source: the Recoil from Light.
 1909 Джозеф Лармор // On the Statistical and Thermo-dynamical Relations of Radiant Energy.
 1908 Чарльз Герберт Ліс // The Effects of Temperature and Pressure on the Thermal Conductivities of Solids.
 1907 Томас Едвард Торп // The Atomic Weight of Radium.
 1906 Джон Мілн, Recent Advances in Seismology.
 1905 Горас Таббере Браун // The Reception and Utilization of Energy by the Green Leaf.
 1904 Ернест Резерфорд // The Succession of Changes in Radio-active Bodies.
 1903 Чарльз Гейкок // On the Constitution of the Copper-tin Series of Alloys.
 1902 Джон Вільям Стретт (лорд Релей) //  On the Law of the Pressure of Gases between 75 and 150 Millimetres of Mercury.
 1901 Джеймс Дьюар // The Nadir of Temperature and Allied Problems.
 1900 Вілльям Август Тілден // On the Specific Heat of Metals and the Relation of Specific Heat to Atomic Weight.

19 століття 

 1899  Джеймс Альфред Евінг & Волтер Розенгайн // The Crystalline Structure of Metals.
 1898 Вільям Джеймс Рассел // Further Experiments on the Action exerted by certain Metals and other Bodies on a Photographic Plate.
 1897 Осборн Рейнольдс // On the Mechanical Equivalent of Heat.
 1896 Вільям Чендлер Робертс-Остін // On the Diffusion of Metals.
 1895 Август Джордж Вернон Гаркурт & Вільям Ессон // On the Laws of Connexion between the Conditions of a Chemical Change and its Amount. III. Further Researches on the Reaction of Hydrogen Dioxide and Hydrogen Iodide.
 1894 Томас Едвард Торп & Джеймс Віллі Роджер // On the Relations between the Viscosity of Liquids and their Chemical Nature.
 1893 Гарольд Бейлі Діксон // The rate of Explosion in Gases.
 1892 Джозеф Джон Томсон // On the Grand Currents of Atmospheric Circulation.
 1891 Джордж Дарвін // On Tidal Prediction.
 1890 Артур Шустер // The Discharge of Electricity through Gases. Preliminary Communication.
 1889 Артур Ракер & Томас Едвард Торп // A magnetic Survey of the British isles for the Epoch January 1, 1886.
 1888 Норман Лок'єр // Suggestions on the Classification of the various Species of Heavenly Bodies. A Report to the Solar Physics Committee.
 1887 Джозеф Джон Томсон, On the Dissociation of some Gases by the Electric Discharge.
 1886 Вільям де Вайвлеслі Ебні & Едвард роберт Фестінг // Colour Photometry.
 1885 Вільям Гаґґінс // On the Corona of the Sun.
 1884 Артур Шустер // Experiments on the Discharge of Electricity through gases. Sketch of a Theory.
 1883 Вільям Крукс //  On Radiant Matter Spectroscopy: the Detection and wide Distribution of Yttrium.
 1882 Гайнріх Дебус //  On the Chemical Theory of Gunpowder.
 1881 Джон Тіндаль // Action of free Molecules on Radiant Heat, and its conversion thereby into sound.
 1880 Вільям де Вайвлеслі Ебні // On the Photographic Method of Mapping the least refrangible end of the Solar Spectrum.
 1879 Вільям Крукс // On the Illumination of Lines of Molecular Pressure and the Trajectory of Molecules.
 1878 Вільям Крукс // On Repulsion resulting from Radiation. Part V.
 1877 Вільям Кроуфорд Вільямсон // On the Organization of the Fossil Plants of the Coal Measures.
 1876 Томас Ендрюс // On the Gaseous State of Matter.
 1875 Вільям Гріллс Адамс // On the Forms of Equipotential Curves and Surfaces and on Lines of Flow.
 1874 Норман Лок'єр // Researches in Spectrum Analysis in connexion with the Spectrum of the Sun. Part III.
 1873 Лоренс Парсонс, четвертий ерл Росс // On the Radiation of Heat from the Moon, the Law of its Absorption by our Atmosphere, and its variation in Amount with her Phases.
 1872 Вільям Кітчен Паркер // On the Structure and Development of the Skull of the Salmon.
 1871 Карл Вільгельм Сіменс // On the Increase of Electrical Resistance in Conductors with Rise of Temperature, and its Application to the Measure of Ordinary and Furnace Temperatures. 1870 Джон Вільям Давсон // On the Pre-Carboniferous Flora of North-Eastern America, and more especially on that of the Erian (Devonian) Period.
 1869 Томас Ендрюс //  The Continuity of the Gaseous and Liquid States of Matter.
 1868 Генрі Енфілд Роско // Researches on Vanadium.
 1867 Фредерік Август Абель // Researches on Gun-Cotton. (Second Memoir). On the Stability of Gun-Cotton.
 1866 Джеймс Клерк Максвелл // On the Viscosity or Internal Friction of Air and other Gases.
 1865 Генрі Енфілд Роско // On a Method of Meteorological Registration of the Chemical Action of Total Daylight.
 1864 Джон Тіндаль, Contributions to Molecular Physics: being the Fifth Memoir of Researches on Radiant Heat.
 1863 Генрі Кліфтон Сорбі // On the Direct Correlation of Mechanical and Chemical Forces.
 1862 Воррен Де ла Рю //  On the Total Solar Eclipse of 18 July 1860, observed at Rivabellosa, near Miranda de Ebro in Spain.
 1861 Джон Тіндаль // On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours, and on the Physical Connexion of radiation, Absorption and Conduction.
 1860 Вільям Фейрберн // Experimental Researches to determine the Law of Superheated Steam.
 1859 Едвард Франкленд // Researches on Organo-metallic Bodies. Fourth Memoir.
 1858 Джон Пітер Гассіот // On the Stratifications and dark band in Electrical Discharges as observed in Torricellian Vacua.
 1857 Майкл Фарадей // Experimental Relations of Gold (and other metals) to Light.
 1856 Вільям Томсон // On the Electro-dynamic Qualities of Metals.
 1855 Джон Тіндаль // On the Nature of the Force by which Bodies are repelled from the Poles of a Magnet; to which is prefixed an account of some experiments on Molecular Influences.
 1854 Томас Грем // On Osmotic Force.
 1853 Едвард Себін // On the Influence of the Moon on the Magnetic Declination at Toronto, St Helena, and Hobarton.
 1852 Чарльз Вітстон // Contributions to the Physiology of Vision. Part II. On some remarkable and hitherto unobserved Phenomena on Binocular Vision (continued).
 1851 Майкл Фарадей // Experimental Researches in Electricity. Twenty-Fourth Series.
 1850 Томас Грем // On the Diffusion of Liquids.
 1849 Майкл Фарадей // Experimental Researches in Electricity. Twenty-Second Series.
 1848 Вільям Вевелл //  Researches on the Tides. Thirteenth Series. On the Tides of the Pacific, and on the Diurnal Inequality.
 1847 Вільям Гров // On certain Phenomena of Voltaic Ignition and the Decomposition of Water into its constituent Gases by Heat.
 1846 Джеймс Девід Форбс // Illustrations of the Viscous Theory of Glacier Motion.
 1845 Чарльз Добені // Memoir on the Rotation of Crops, and on the Quantity of Inorganic Matters abstracted from the Soil by various Plants under different circumstances.
 1844 Річард Оуен // A Description of certain Belemnites, preserved, with a great proportion of their soft parts, in the Oxford Clay, at Christian-Malford, Wilts.
 1843 Чарльз Вітстон // An Account of several new Instruments and Processes for determining the Constants of a Voltaic Circuit.
 1842 Джеймс Девід Форбс // On the Transparency of the Atmosphere and the Law of Extinction of the Solar Rays in passing through it.
 1841 Джордж Ньюпорт // On the Organs of Reproduction and the Development of the Myriapoda.
 1840 Джордж Бідделл Ері // On the Theoretical Explanation of an apparent new Polarity of Light.
 1839 Вільям Сноу Гарріс // Inquiries concerning the Elementary Laws of Electricity.
 1838 Джеймс Айворі // On the Theory of the Astronomical Refractions.
 1837 Вільям Генрі Фокс Талбот // Further Observations on the Optical Phenomena of Crystals.
 1836 Джон Лаббок // On the Tides of the Port of London.
 1835 Чарльз Лаєлл // On the Proofs of a gradual Rising of the Land in certain parts of Sweden.
 1833 Самуель Гантер Крісті // Experimental Determination of the Laws of Magneto-Electric Induction in different masses of the same metal, and its intensity in different metals.
 1832 Майкл Фарадей // Experimental Researches in Electricity; Second Series.
 1829 Майкл Фарадей // On the manufacture of Glass for Optical Purposes.
 1828 Вільям Волластон // On a Method of rendering Platina malleable.
 1827 Джордж Пірсон // Researches to discover the Faculties of Pulmonary Absorption with respect to Charcoal.
 1826 Гемфрі Деві // On the Relations of Electrical and Chemical Changes.
 1823 Джон Гершель // On certain Motions produced in Fluid Conductors when transmitting the Electric Current.
 1821 Едвард Себін // An Account of Experiments to determine the Amount of the Dip of the Magnetic Needle in London, in August 1821; with Remarks on the Instruments which are usually employed in such determination.
 1820 Генрі Кетер // On the best kind of Steel, and form, for a Compass Needle.
 1819 Вільям Томас Бранде // On the Composition and Analysis of the inflammable Gaseous Compounds resulting from the destructive Distillation of Coal and Oil; with some Remarks on their relative heating and illuminating power.
 1813 Вільям Томас Бранде // On some new Electro-Chemical Phenomena.
 1812 Вільям Волластон // On the Elementary Particles of certain Crystals.
 1811 Гемфрі Деві // (?)
 1810 Гемфрі Деві // On some of the Combinations of Oxymuriatic Gas and Oxygen, and on the Chemical Relations of these Principles to Inflammable Bodies.
 1809 Гемфрі Деві // On some new Electro-Chemical Researches, on various objects, particularly the Metallic Bodies from the Alkalies and Earths; and on some Combinations of Hydrogen.
 1808 Гемфрі Деві // An Account of some new Analytical Researches on the Nature of certain Bodies, particularly the Alkalies, Phosphorus, Sulphur, Carbonaceous Matters, and the Acids hitherto undecompounded; with some general Observations on Chemical Theory.
 1807 Гемфрі Деві // On some new Phenomena of Chemical Changes produced by Electricity, particularly the Decomposition of the fixed Alkalies, and the Exhibition of the new Substances, which constitute their Bases.
 1806 Гемфрі Деві // On some Chemical Agencies of Electricity.
 1805 Вільям Волластон // On the Force of Percussion.
 1804 Самуель Вінс // Observations on the Hypotheses which have been assumed to account for the cause of Gravitation from Mechanical Principles.
 1803 Томас Юнг // Experiments and Calculations relative to Physical Optics.
 1802 Вільям Волластон // Observations on the Quantity of Horizontal Refraction; with Method of measuring the Dip at Sea.
 1801 Томас Юнг // On the Theory of Light and Colours.
 1800 Томас Юнг // On the Mechanism of the Eye.

 18th Century 

 1799 Самуель Вінс // (?)
 1798 Самуель Вінс // Observations upon an unusual Horizontal Refraction of the Air; with Remarks on the Variations to which the lower Parts of the Atmosphere are sometimes subject. 1797 Самуель Вінс // Experiments upon the Resistance of Bodies moving in Fluids. 1796 Самуель Вінс // (?)
 1795 Самуель Вінс // (?)
 1794 Самуель Вінс // Observations on the Theory of the Motion and Resistance of Fluids; with a Description of the Construction of Experiments, in order to obtain some fundamental Principles.
 1793 Джордж Фордіс // An Account of a New Pendulum.
 1792 Тиберій Кавалло // An Account of the Discoveries concerning Muscular Motion, which have been lately made, and are commonly known by the name of Animal Electricity. 1791 Тиберій Кавалло // On the Method of Measuring Distances by means of Telescopes furnished with Micrometers.
 1790 Тиберій Кавалло // A Description of a new Pyrometer.
 1789 Тиберій Кавалло // Magnetical Experiments and Observations. 1788 Тиберій Кавалло // On an Improvement in the Blow Pipe.
 1787 Тиберій Кавалло // Of the Methods of manifesting the Presence, and ascertaining the Quality, of small Quantities of Natural or Artificial Electricity. 1786 Тиберій Кавалло // Magnetical Experiments and Observations.
 1785 Тиберій Кавалло // Magnetical Experiments and Observations. 1784 Тиберій Кавалло // An Account of some Experiments made with the new improved Air Pump. 1783 Тиберій Кавалло // Description of an improved Air Pump. 1782 Тиберій Кавалло // An Account of some Experiments relating to the Property of Common and Inflammable Airs of pervading the Pores of Paper.
 1781 Тиберій Кавалло // An Account of some Thermometrical Experiments. 1780 Тиберій Кавалло // Thermometrical Experiments and Observations. 1779 Ян Інгенхауз // Improvements in Electricity.
 1778 Ян Інгенхауз // Electrical Experiments to explain how far the Phenomena of the Electrophorus may be accounted for by Dr Franklins Theory of Positive and Negative Electricity. 1777 Пітер Вульф
 1776 Пітер Вульф
 1775 Пітер Вульф // Experiments made in order to ascertain the nature of some Mineral Substances, and in particular to see how far the Acids of Sea-Salt and of Vitriol contribute to Mineralize Metallic and other Substances.''

Примітки

Посилання 
 Bakerian Lecture page at official Royal Society website 

Нагороди Лондонського королівського товариства
Нагороди з фізики
Нагороди, засновані 1775